

Persone 
Antonio Polito (1956) − giornalista e uomo politico italiano
Ciro Polito (1979) − ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Clemente Polito, o Politi (metà del XV secolo–1606) − vescovo cattolico italiano
Enrico Polito, pseudonimo di Federico Polito (1932-1998) − musicista e cantante italiano
Jon Polito, propr. Jon Raymond Polito (1950-2016) − attore statunitense di origini italiane
Lina Polito (1954) − attrice italiana
Polito del Donzello, o Ippolito (1456-1494) – pittore e architetto italiano
Sol Polito, nato Salvador Polito (1892-1960) – direttore della fotografia italiano naturalizzato statunitense
Tina Polito (1953) – cantante italiana
Vincenzo Polito (1926) – ex pallanuotista italiano

Altro
PoliTo − abbreviazione per Politecnico di Torino